Уфф-Кирххоф () — одно из самых старых кладбищ Штутгарта. Появилось в VIII—IX веках на пересечении римских дорог и со времён Средневековья служит приходским кладбищем. Позднеготическая церковь Уффкирхе, расположенная на кладбище, находится под охраной государства и хранит хорошо сохранившиеся надгробия, имеющие художественную ценность. На кладбище Уфф-Кирххоф похоронены многие выдающиеся личности Штутгарта: немецкие автоконструкторы Готтлиб Даймлер и Вильгельм Майбах, автогонщик Герман Ланг, поэт Фердинанд Фрейлиграт.

Литература 
 Mammut-Verlag: Stuttgart, Der Friedhofwegweiser, DIESSEITS und JENSEITS, Stuttgart 2011, Seite 118—119

Ссылки 

 Уфф-Кирххоф на сайте города Штутгарта

Кладбища Баден-Вюртемберга
Культовые сооружения Штутгарта